Епархия Ларедо () — епархия Римско-Католической церкви в городе Ларедо, штат Техас, США. Епархия Ларедо входит в митрополию Сан-Антонио. Кафедральным собором епархии Ларедо является собор святого Августина.

История 
3 июля 2000 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу Solliciti de maiore, которой учредил епархию Ларедо, выделив её из епархии Корпус-Кристи и архиепархии Сан-Антонио.

Ординарии епархии 
 епископ James Anthony Tamayo (3.07.2000 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла ''Solliciti de maiore'

Ссылки 
 Официальный сайт епархии 
  Информация 

Католические епархии США
Католицизм в Техасе